Allsvenskan i handboll 1949/1950 vanns av IFK Kristianstad.

Slutställning

Skytteligan
Carl-Erik Stockenberg, IFK Kristianstad - 18 matcher, 79 mål

Källor
Svensk Handbollshistoria 1950

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1949
Sport i Sverige 1950
1949/1950
Handbollssäsongen 1949/1950